Eduard-Spranger-Gymnasium ist/war der Name zweier Gymnasien:

 Eduard-Spranger-Gymnasium in Filderstadt, siehe Elisabeth-Selbert-Gymnasium
 Eduard-Spranger-Gymnasium (Landau)